Cerna (Kroatië), een gemeente in de provincie Vukovar-Syrmia
Cerna (Roemenië), een gemeente in Roemenië
Černá, een gemeente in Tsjechië
de Cerna (Donau), een zijrivier van de Donau in Roemenië
de Cerna (Mureș), een zijrivier van de Donau in Roemenië